Андрей Никитич Фомич (1923 — 1980) — советский гвардии старшина, командир отделения взвода разведки 454-го стрелкового полка, 100-й стрелковой дивизии, 38-й армии, 1-го Украинского фронта. Полный кавалер Ордена Славы.

Биография 
Родился 3 декабря 1923 года в селе Синевка, Сумской области в крестьянской семье, окончил 10 классов. С 1942 по 1943 годы после начала войны был в партизанском отряде.

С 1943 года призван в ряды РККА и направлен в действующую армию — ассистент боевого знамени и командир отделения взвода разведки 454-го стрелкового полка, 100-й стрелковой дивизии, 38-й армии, воевал на Воронежском и  1-м Украинском фронтах.

В сентябре 1943 года старший сержант А. Н. Фомич с 4 бойцами в бою в тридцати километрах южнее селения Макаров истребил до взвода гитлеровцев и несколько захватил в плен. В декабре 1943 года в бою у селения Вильшка подавил три огневые точки противника. В бою за селение Соловьёвка при отражении вражеской контратаки заменил выбывшего из строя командира пулемётной роты и руководил боем до выполнения боевой задачи. За это 17 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР А. Н. Фомич был награждён  Орденом Славы 3-й степени.

В ночь на 15 апреля 1945 года командир отделения взвода разведки старший сержант А. Н. Фомич в районе населённого пункта Нассидель, действуя в группе, внезапно атаковал противника в целях захвата пленного. В ходе боя уничтожил до 10 гитлеровцев и пулемет. Захватив «языка», группа без потерь вернулась в расположение части. 20 мая 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР А. Н. Фомич был награждён Орденом Славы 2-й степени.

5 мая 1945 года командир отделения взвода разведки старший сержант А. Н. Фомич  в районе населённого пункта Миколаице в составе разведгруппы, уничтожив водителя, захватил автомашину противника, взял в плен пять гитлеровцев и доставил их в штаб. 10 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР А. Н. Фомич  был награждён Орденом Славы 2-й степени. 22 апреля 1969 года Указом Президиума Верховного Совета СССР А. Н. Фомич  был перенаграждён Орденом Славы 1-й степени.

В 1947 году  А. Н. Фомич демобилизовался из рядов Советской армии. В 1957 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Жил в городе Кривой Рог, затем в  селе Раевка. Умер 23 июня 1980 года в селе Раевка  Днепропетровской области.

Награды

 Орден Славы I степени (1969)
 Орден Славы II степени (1945)
 Орден Славы III степени (1944)
 Орден Отечественной войны II степени (1945)
 Орден Красной Звезды (1943, 1945)

Примечания

Литература 
 

Разведчики Великой Отечественной войны
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС